Adam Molski (ur. 9 stycznia 1971) – polski koszykarz występujący na pozycjach środkowego. Rozegrał pięć sezonów w koszykarskiej ekstraklasie, reprezentując Bobry Bytom (38 spotkań), Legię Warszawa (32 spotkania) oraz Pogoń Szczecin (36 spotkań).

Statystyki

Bibliografia 
 Profil na pzkosz.pl
 Profil na plkhistory.pl
 Profil na HistoriaWisły.pl

Polscy koszykarze
Koszykarze Stali Bobrek Bytom
Koszykarze Legii Warszawa
Koszykarze Pogoni Szczecin
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Koszykarze Alby Chorzów
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Wisły Kraków
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze MCKiS Jaworzno
Urodzeni w 1971